Великий мастер:
 Великий мастер — руководитель масонской великой ложи.
 Великий магистр ордена — также гроссмейстер (, , ) — титул высшего лица и руководителя в рыцарском ордене, как в духовном, так и в светском.

В кино:
 «Великий мастер» — фильм Вонга Карвая, посвящённый биографии мастера боевых искусств Ип Мана.

См. также 
 Великий магистр Священного Апостольского Странноприимного Дома
 Великий магистр Тевтонского ордена — высшая исполнительная должность в Тевтонском ордене.

Списки магистров 
 Список великих магистров Мальтийского ордена
 Список великих магистров ордена тамплиеров